La Coppa dei Campioni 1977-1978 è stata la 23ª edizione del massimo torneo calcistico europeo per squadre di club maggiori maschili.

Per la seconda volta consecutiva la manifestazione è stata vinta dal Liverpool, già qualificato automaticamente agli ottavi di finale come detentore del titolo: i Reds in quest'occasione sconfissero, nella finale disputata a Wembley, la squadra belga del .

Vincendo la competizione gli inglesi ebbero accesso alla Supercoppa UEFA e alla Coppa Intercontinentale, anche se quest'ultimo torneo non fu disputato.

Formula
Il lotto delle squadre partecipanti fu ridotto a 31, a causa della vittoria del double (campionato e Coppa dei Campioni) da parte del Liverpool.
Venne confermato il formato ad eliminazione diretta con gare ad andata e ritorno, ad eccezione della finale, disputata in gara unica a Londra. Il numero dispari delle squadre valse al Liverpool, detentore della manifestazione, l'accesso diretto agli ottavi di finale.

Date

Squadre partecipanti

 Wacker Innsbruck
 
 Levski Sofia
 Dukla Praga
 
 B1903
 KuPS
 FC Nantes
 Borussia Mönchengladbach
 
 

 Liverpool
 
 Linfield
 Valur
 Juventus
 
 Jeunesse d'Esch
 Floriana
 Lillestrøm
 
 Slask Wroclaw

 
 
 Celtic
 Atlético Madrid
 Halmstad
 
 Trabzonspor
 Vasas

Risultati

Tabellone

Primo turno 
Liverpool 
Dinamo Tirana

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 

Formazioni:

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Coppe europee
Competizioni UEFA per club
Statistiche delle competizioni UEFA per club
Coppa UEFA 1977-1978
Coppa delle Coppe 1977-1978
Supercoppa UEFA
Statistiche dei trofei internazionali di calcio

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
Edizioni della Coppa dei Campioni